hur – codice ISO 639-3 della lingua halkomelem
 Hur – personaggio biblico